Йо́кинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Йокинен, Антти (род. 1968) — финский кинорежиссёр.
 Йокинен, Аугуст (1888—1970) — российский и финский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Йокинен, Веску (род. 1970) — финский панк-рок-музыкант.
 Йокинен, Вяйно (1879—1920) — член ЦК Коммунистической партии Финляндии, член парламента Финляндии, секретарь Совета народных уполномоченных Финляндии, журналист.
 Йокинен, Олли (род. 1978) — финский хоккеист.
 Йокинен, Юсси (род. 1983) — финский хоккеист.